Mansi (in passato anche voguli) – gruppo etnico indigeno della Russia
 Mansi (o vogulo) – lingua del popolo Mansi
 Mansi – nobile famiglia lucchese
 Lucida Mansi (1606-1649)  – nobildonna italiana
 Giovanni Domenico Mansi (1692-1769) – arcivescovo, teologo e storico italiano
Luigi Mansi (1952) –  vescovo cattolico italiano, dal 29 gennaio 2016 vescovo di Andria
 Maurizio Mansi (1965) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex giocatore canadese, naturalizzato italiano